Байки́т:

 Байкит — село в Эвенкийском районе Красноярского края.
 Байкит — аэропорт возле села Байкит.